Manina bezeichnet:
 Manina Tischler (1918–2010), österreichische Künstlerin
 Tamara Iwanowna Manina (* 1934), russisch-sowjetische Turnerin und populärwissenschaftliche Autorin
 Manina (Operette), 1942 uraufgeführten Operette von Nico Dostal